И́горь Ковале́нко:
 Коваленко, Игорь Викторович (род. 1988) — украинский и латвийский шахматист.
 Коваленко, Игорь Николаевич (1935—2019) — советский математик.